

Presentación previa 
La pareja formada por los hermanos tailandeses Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana fueron los campeones defensores, pero cayeron derrotados en los cuartos de final ante los eventuales finalistas, la pareja hindú Somdev Devvarman y Sanam Singh. Estos perdieron en la final del torneo ante sus compatriotas Yuki Bhambri y Divij Sharan quienes ganaron por primera vez este torneo.

Cabezas de serie 
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
  Chen Ti /  Peng Hsien-yin (Semifinales)
 ' Yuki Bhambri /  Divij Sharan (CAMPEONES)
  Lee Hsin-han /  Danai Udomchoke (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Shanghái 2014